Alekseï Manuelévitch Rios (en ) ou Aliakseï Manuelévitch Ryas (), né à Minsk le , est un footballeur biélorusse évoluant au poste de milieu de terrain.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 BATE Borisov
 Championnat de Biélorussie (3) :
 Champion : 2015, 2016 et 2017.
 Coupe de Biélorussie (2) :
 Vainqueur : 2014 et 2015.

Liens externes 

Footballeur international biélorusse
Footballeur péruvien
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Dinamo Minsk
Naissance en mai 1987
Naissance à Minsk